Colonia Echeverría kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Echeverría, Morelos, Tlaltizapán de Zapata, 
 Colonia Echeverría, Hidalgo, Acatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar